Power Stone peut désigner :
 Power Stone, un jeu vidéo de combat édité par Capcom en 1999 sur arcade Naomi ;
 Power Stone, un anime japonais basé sur le jeu vidéo précédent.

Voir aussi 
 Power Stone 2, un jeu vidéo de combat, suite du jeu Power Stone
 Power Stone Collection, un jeu vidéo de combat, compilation de Power Stone et Power Stone 2